Казімеж Анджей Чижовський (; 27 лютого 1894, містечко Нижнів — 22 лютого 1977, Варшава) — польський поет, есеїст, сценарист і драматург.

Життєпис 
Народився у містечку Нижнів (тепер село, Тлумацький район Івано-Франківської області, Україна).

Творець літератури для дітей і підлітків, приміром «Біла дівчинка і 12 жовнірів» (Biała panienka i jej dwunastu żołnierzy). Також творив пригодницькі фантастичні романи, приміром: цикл книг про Джиммі — Джим льотчик (Jim lotnik), Джим моряк (Jim żeglarz). Jego dramaty to m.in. Lipsk, Ostatni bal, Pochód i Ulica dziwna — dramat w trzech aktach . В драматургії його доробок складає кілька п'єс-драм на три дії.

Але найбільшу популярність здобув в написанні сценаріїв до кінофільмів, та текстів пісень в фільмах, які згодом здобували велику популярність в країні. Крім цього він в 1925 році був автором гімну польських кооперативів (а кооперативний рух в Польщі тоді набув значного впливу), тоді вся країна співала «Oto staje nas wolna gromada…».

Помер у Варшаві (тепер Польща).

Творчий шлях 

 Biała panienka i jej dwunastu żołnierzy: Powieść dla młodzieży
 Jim lotnik
 Jim Żeglarz
 Lipsk
 Maciek I-szy, król powietrza
 Maciek na biegunie
 Mały Ziuk: Jak Marszałek Piłsudski był małym chłopakiem: Bajka dla dzieci
 Napowietrzni ludzie
 Niezwykły kryształ: Polska nowela fantastyczna (antologia; wraz z Braun Jerzy, Wat Aleksander, Goetel Ferdynand i inni) *)
 Ostatni bal
 Pochód
 Przygody małego Eskimosa
 Sylwestrowe błazny
 Szalony lotnik
 Uczta kochanków: Powieść
 Ulica dziwna: Dramat w trzech aktach

Найвідоміший твір Чижовського Казімежа 

Hymn Spółdzielców:

Oto staje nas wolna gromada

 słowa: Kazimierz Andrzej Czyżewski
 muzyka: Lucjan Rogowski

 Oto staje nas wolna gromada
 Budowniczych tworzących swój świat,
 W których złoty cielec już nie włada,
 A nowego w nim życia tkwi ład.

 Niech się niesie ten nasz bratni śpiew
 Do miast wszystkich do siół, do gmin,
 I niech woła jak zew, że kto ziemi tej syn,
 Ten niech staje w nasz szereg jak brat,
 Z prochu dźwignąć ku słońcu ten świat.

 Nam nie trzeba ni władzy, ni złota,
 Bowiem duch nasz sprawuje nam rząd,
 Prawem naszym braterska spólnota,
 Wszelki wyzysk wyniszczym jak trąd.
 Niech się niesie ten nasz bratni śpiew
 Do miast wszystkich, do siół i do gmin
 I niech woła jak zew, że kto ziemi tej syn,
 Ten niech staje w nasz szereg jak brat,
 Z prochu dźwignąć ku słońcu ten świat.

 Z dłonią w dłoni, jak żywe ogniwa,
 Świat opleciem łańcuchem swych rąk,
 Krzywdę miłość zagładzi prawdziwa,
 W radość pracy zamieni znój mąk.

 Niech się niesie ten nasz bratni śpiew
 Do miast wszystkich, do siół, do gmin,
 I niech woła jak zew, że kto ziemi tej syn,
 Ten niech staje w nasz szereg jak brat,
 Z prochu dźwignąć ku słońcu ten świat.

Джерела 
 - Гімн кооператорів з нотами 
 - оцифровка книжки «Мацек, король повітря»
 - про письменника-фантаста Чижовського 

Персоналії за алфавітом
Польські письменники
Уродженці Нижнева
Померли у Варшаві